Лундвик () — шведская фамилия.
 Лундвик, Хильдор — шведский композитор.
 Лундвик, Джон (Йон) (род. 1983) — шведский певец, представитель своей страны на «Евровидении-2019».